Rhagodera är ett släkte av skalbaggar. Rhagodera ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Barkbaggar
Rhagodera